Fatebenefratelli è il nome popolare dellOrdine ospedaliero di San Giovanni di Dio.

Per estensione viene utilizzato anche per indicare gli ospedali fondati o gestiti dall'ordine:
Ospedale Sacro Cuore di Gesù a Benevento
IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli a Brescia
Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico a Milano
Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli a Roma sull'Isola Tiberina

Inoltre:
I Fatebenefratelli sono un duo comico di Napoli famoso soprattutto negli anni ottanta

Pagine correlate 
Ospedale Fatebenefratelli